Xidi bezeichnet:

 Xidi (Yi) (西递镇), eine Großgemeinde im Kreis Yi der Stadt Huangshan in der chinesischen Provinz Anhui;
 Xidi (Qitai) (西地镇), eine Großgemeinde im Kreis Qitai des Uigurischen Autonomen Gebiets Xinjiang;
 Xidi (Shuangluan) (西地满族乡), eine Nationalitätengemeinde der Manju im Stadtbezirk Shuangluan von Chengde in der chinesischen Provinz Hebei.